

Sigle 
 His Master's Voice – etichetta discografica appartenente al gruppo EMI

Aziende 
 HMV Group – catena di negozi musicali britannica

Codici 
 HMV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Hemavan (Svezia)
 HMV – codice vettore ICAO di Homac Aviation
 hmv – codice ISO 639-3 della lingua hmong dô